Ива́н Васи́льченко:
 Васильченко, Иван Нестерович (1913—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильченко, Иван Тихонович (1903—1995) — советский и российский ботаник — флорист и морфолог, специалист по сорным растениям.